Dūkšteliai – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim
 Dūkšteliai – wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie wileńskim